Die Abkürzung GBF steht für:
 Gambia Basketball Federation (deutsch Gambischer Basketballverband), der Dachverband der Basketballvereine in Gambia, Westafrika
 Genossenschaftliches Bank-Führungsseminar (mit dem Erwerb der Geschäftsleiterqualifikation und der Option zum Bachelorabschluss), welches an der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) in Montabaur (Schloss Montabaur) erworben wird
 Gesellschaft für Biotechnologische Forschung, siehe Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung
 Gesellschaft zur beruflichen Förderung, eine Tochtergesellschaft der Handwerkskammer Unterfranken
 Gesellschaft zur Beratung von Führungskräften (GBF), die Menschen begleitet, die durch Notsituationen eine Beratung nicht mehr bezahlen können.
 Güglinger Bluegrass Festival, ein jährliches Musikfestival im Landkreis Heilbronn

Die Abkürzung Gbf steht für:
 Güterbahnhof

GBF